Sarmusaklí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rodhítsa, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Pentápoli, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar